Lycia flavescens är en fjärilsart som beskrevs av Kitt 1914. Lycia flavescens ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
flavescens